Rakuszanka – po staropolsku Austriaczka (jak podaje Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej, nazwą Rakusy określano w dawnej Polsce Austrię. Porównaj czeskie: Horní Rakousy – Górna Austria, Dolní Rakousy – Dolna Austria, czy współczesną nazwę państwa Rakousko – Austria). 

Przydomek Rakuszanki nadawano często w Polsce habsburskim księżniczkom, które wychodziły za mąż za polskich królów:

 Elżbieta Rakuszanka – (1436-1505) żona Kazimierza Jagiellończyka, zwana matką królów lub matką Jagiellonów
 żony Zygmunta II Augusta:
 Elżbieta Habsburżanka – (1526-1545) I żona 
 Katarzyna Habsburżanka – siostra Elżbiety, II żona od 1553
 żony Zygmunta III Wazy:
 Anna Habsburżanka – I żona  od 1592 do śmierci w 1598
 Konstancja Habsburżanka – siostra Anny, II żona po śmierci siostry od 1605
 Cecylia Renata – żona Władysława IV Wazy od 1637 do śmierci w 1645
 Eleonora Habsburg – żona Michała Korybuta Wiśniowieckiego, siostra cesarza Leopolda I
 Maria Józefa – żona Augusta III Sasa

Przypisy 

Habsburgowie
Polskie królowe